E14 – trasa europejska
 E14 – dawne oznaczenie drogi w Polsce (1962–1985)
 E14 – oznaczenie gwintu stosowanego w żarówkach